Asdal (Denemarken), een plaats in Denemarken
Asdal (Noorwegen), een plaats in Noorwegen
Asdal (parochie), een parochie in Denemarken